Aleksàndrovski (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Aleksàndrovski (Baixkíria), localitat de la república de Baixkíria, a Rússia
 Aleksàndrovski (Rostov), localitat de la província de Rostov, a Rússia